Таратута — старинное украинское блюдо из варёной свеклы с солеными огурцами, солью, хреном, луком и растительным маслом.

Рецепт 
Взять свеклу, очистить, порезать на кружочки и варить до готовности (иногда используется солёная свекла). Вынуть, покрошить соленых огурцов, смешать с хреном, луком и маслом. Затем налить огуречного рассола, пополам смешанного со свекольным отваром и поставить на холод на сутки, затем подавать к столу. Едят таратуту на второй день холодной.

Примечания

Источники 
 М. Сумцов. Слобожане.— Харків 1918.
 З. Клиновецька. Страви й напитки на Україні— Київ— Львів, 1913.— С. 10.

Блюда по алфавиту
Холодные супы
Украинская кухня
Блюда из свеклы